Rentmauer kann folgende Bedeutungen haben:

 prähistorische Befestigungsanlage und Naturschutzgebiet bei Schloßborn, siehe Rentmauer Dattenberg
 prähistorische Befestigungsanlage bei Rod an der Weil, siehe Ringwall Rentmauer (Weilrod)